CNGE est un sigle pouvant faire référence à :
 Cellule Nationale de Gestion de l'Espace aérien, en France ;
 Comité national pour le développement des grandes écoles, une ancienne association française, fusionnée avec la Conférence des grandes écoles (CGE) ;
 Collège National des Généralistes Enseignants, une société scientifique de médecine générale, en France, créée en 1983.